Акви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Аквиль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Аквиль (Манш) — в департаменте Манш.